Venezuela – stato del Sud America
 Venezuela (Cuba) – comune di Cuba
 Venezuela (canzone) – canzone